Населённые пункты Украины
 Струтинка — Винницкая область, Липовецкий район
 Струтинка — Одесская область, Ананьевский район
 Струтинка — Одесская область, Савранский район